Ørnbak ist der Familienname folgender Personen:
 Henning Ørnbak (1925–2007), dänischer Regisseur und Schauspieler
 Nijas Ørnbak-Fjeldmose (* 1983), dänischer Schauspieler und Enkelkind überstehens